Molekulska formula -{C9H13N3}- se može odnositi na:
 ABT-202
 Piridinilpiperazin